Pueblo Nuevo kan syfta på:

Belize 

 Louisville (fornlämning), Corozal,

Colombia 

 Pueblo Nuevo, Colombia – ort i Ayapel, 
 Pueblo Nuevo kommun, Colombia,

Guatemala 

 Pueblo Nuevo Viñas, kommunhuvudort, Departamento de Santa Rosa, 
 Tiquisate, ort, Departamento de Escuintla, Município de Tiquisate, 
 Municipio de Pueblo Nuevo, kommun
 Pueblo Nuevo, Guatemala, Departamento de Suchitepéquez,

Honduras 

 Pueblo Nuevo, Cortés, 
 Pueblo Nuevo, Copán, 
 Pueblo Nuevo, Francisco Morazán,

Mexiko 

 Villa Comaltitlán (ort), Chiapas, 
 Pueblo Nuevo Jolistahuacan, ort, Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Pueblo Nuevo, Villa del Carbón, 
 Pueblo Nuevo, Tepehuacán de Guerrero, 
 Pueblo Nuevo, Tonalá, 
 Pueblo Nuevo, Ocuilan, 
 San Antonio Pueblo Nuevo, ort, Delstaten Mexiko, San José del Rincón, 
 Pueblo Nuevo, Santiago Ixcuintla, 
 Pueblo Nuevo, Guanajuato, 
 Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo (Durango), 
 Concepción de Buenos Aires (kommunhuvudort), Jalisco, 
 Pueblo Nuevo, Coyuca de Catalán, 
 Pueblo Nuevo kommun, Durango, 
 Pueblo Nuevo kommun, Guanajuato, 
 Pueblo Nuevo, Zacualpan, 
 Pueblo Nuevo, Sinaloa, Elota, 
 Pueblo Nuevo, Tenancingo, 
 Pueblo Nuevo, Tianguistenco, 
 Pueblo Nuevo, Calpan, 
 Pueblo Nuevo, Chignahuapan, 
 Pueblo Nuevo, Toluca de Lerdo, 
 Pueblo Nuevo, Amecameca, 
 Pueblo Nuevo, Gómez Palacio, 
 Pueblo Nuevo, Nicolás Romero, 
 Pueblo Nuevo, Maravatío, 
 Pueblo Nuevo, Salto de Agua, 
 Pueblo Nuevo, San Miguel Quetzaltepec, 
 Pueblo Nuevo, Sonora, Trincheras, 
 Pueblo Nuevo, Indaparapeo, 
 Pueblo Nuevo, Las Minas, 
 Pueblo Nuevo, Peñamiller, 
 Pueblo Nuevo, Tetipac, 
 Pueblo Nuevo, Palenque, 
 Pueblo Nuevo, Temascaltepec, 
 Pueblo Nuevo, Tocumbo, 
 Pueblo Nuevo, Baja California Sur, La Paz, 
 Pueblo Nuevo, Alfajayucan, 
 Pueblo Nuevo, Jala, 
 Pueblo Nuevo, Jalisco, Mezquitic, 
 Pueblo Nuevo, Atotonilco el Grande, 
 Pueblo Nuevo, Santa María Chilchotla, 
 Pueblo Nuevo, Acambay de Ruíz Castañeda,

Nicaragua 

 Pueblo Nuevo (Nicaragua), kommun i departementet Estelí, 
 Pueblo Nuevo (ort i Nicaragua), centralort i kommunen Pueblo Nuevo,